Glahn peut faire référence à : 
 Hans Otto Glahn (1895 - ap. 1933), homme politique allemand.
 Klaus Glahn (né en 1942), judoka allemand.
 Vera Pawlowsky-Glahn (née en 1951), mathématicienne espagnole.